Реда́ктор ( — приведення до ладу) — той, хто редагує, вносить зміни й покращення без суттєвої переробки.

Кожен користувач (дописувач) Вікіпедії є редактором і користується певною програмою — текстовим редактором для редагування статей Вікіпедії (наприклад, Wikipeditor); див. Вікіпедія:Як редагувати статтю.

Термін редактор використовується в інших значеннях:

Особа, яка робить редагування (професія)

Комп'ютерна програма 
 Текстовий редактор
 Редактор HTML
 Нотний редактор
 Графічний редактор
 Аудіоредактор
 Відеоредактор

Посилання 

 Великий тлумачний словник сучасної української мови онлайн містить понад 207 000 словникових статей.
 Корисна література для редакторів та журналістів.